Vermaschung steht für:
 Vermaschung (Kernkraftwerke), Zusetzung von Sieben in Notkühlsystemen durch Faserteile etc., vor allem aus Isoliermaterialien
 Vermaschung (Psychologie), eine familiäre Situation
 Meshing, ein Verfahren zur Erstellung einer Computergrafik, siehe Gitter (Geometrie)#Gittererzeugung
 Vermaschtes Netz, in der Informatik die Eigenschaft eines Netzwerkes
 Maschennetz (Stromversorgung), in der elektrischen Energietechnik